Сандвип — может означать следующее:

 Сандвип — остров в Бенгальском заливе.
 Сандвип — город в Бангладеш
 Сандвип — подокруг в Бангладеш.